Кабанец — русская и украинская фамилия

 Кабанец, Виктор Григорьевич — Российский мошенник.
 Кабанец, Иван Фёдорович — Герой социалистического труда.

Топоним 
 Кабанец — река на Кубани.